Kneža (abgeleitet vom slawischen Herrschertitel Knes, vgl. slowenisch knez) ist
jeweils die slowenische Bezeichnung der Kärntner Katastralgemeinden:
Grafenbach (Gemeinde Diex), siehe Diex
Grafendorf (Gemeinde Kirchbach)
ein Ortsteil von Tolmin in Slowenien

Siehe auch:
 Kneza